Olaguer Feliú puede estar haciendo referencia a:

 Antonio Olaguer Feliú, virrey del Río de la Plata, gobernador de Montevideo y secretario de estado y del despacho de guerra del rey Carlos IV.
 Manuel Olaguer Feliú, ingeniero militar, mariscal de campo y capitán general de Galicia.
 Ramón Olaguer Feliú, diputado ante las Cortes de Cádiz, secretario de estado y del despacho de la gobernación de España.
 José Olaguer Feliú y Azcuénaga, teniente coronel del ejército español y del argentino, senador y empresario teatral de Buenos Aires.
 José Olaguer Feliú y Ramírez, teniente general, político y ministro de guerra de España.
 José Manuel Olaguer Feliú y Rogells, diputado suplente en el Segundo Congreso Nacional de Chile.
 Ana de Azcuénaga de Olaguer Feliú, esposa del virrey Olaguer Feliú y miembro de la corte del rey Carlos IV.
 Carmen Núñez de Villavicencio y Olaguer Feliú, I marquesa de Domecq D´Usquain.
 Manuel Nuñez de Villavicencio y Olaguer Feliú, VI Conde de Cañete del Pinar, capitán de fragata, escritor e investigador naval español.
 Antonio Pérez de Olaguer Feliú, escritor, periodista catalán y director de la revista católica La Familia. 
 Manuel Olaguer Feliú y Azcuénaga, coronel del ejército español y gobernador de la provincia de Camarines Sur en Filipinas.